Kirkheaton kan syfta på följande platser i England:

 Kirkheaton, Northumberland – en ort i Capheaton, Northumberland
 Kirkheaton, West Yorkshire – en ort i Kirkburton, Kirklees, West Yorkshire